Trenche (et ses variantes tranche et tranchée) peuvent vouloir dire:

 Tranche (incluant trancheuse ou tranchoir), un outil, un instrument ou appareil comportant une large lame pour couper en tranches (ex.: tranche à tabac, tranche à légumes, tranche-papier, tranche à glace, tranche-bordure…).
 "Tranche", un morceau coupé (exemple en alimentation: tranche de pain, tranche de viande).
 "Tranche-montagne", un individu fanfaron.
 "Tranche d'imposition", un palier d'imposition.
 "Tranche de vie", une époque de la vie.
 Tranchée, une excavation longue et étroite pratiquée dans le sol. 

Patronyme

 "Trenche", un patronyme de famille originaire de la Normandie, en France. Les variantes de ce patronyme sont: Trachet, Tranchet, Trajet, Trache, Trancher, Tranche, Tranchee, Trachez, Lancher, Tranchier, Tranchez, Trenche, Trachee, Trencher, Trachen, Tranchière, Trenchet, Lanchet, Trachets, Trachier, Tracher.

Toponymes

Canada

Au Québec:

Région administrative de la Mauricie:

 "Trenche" (Hameau), territoire de La Tuque, Mauricie.
 "Lac Trenche", remplacé par Lac Tourouvre, territoire de La Tuque, Mauricie.
 Rivière Trenche coulant dans le territoire du Lac-Ashuapmushuan, dans le MRC Le Domaine-du-Roy, région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean; puis dans le territoire de La Tuque, en Haute-Mauricie.
 Centrale de la Trenche, une centrale hydroélectrique située sur la rivière Saint-Maurice et le territoire de La Tuque, en Haute-Mauricie.
 Lac de la Trenche, territoire de La Tuque, Mauricie.
 "Pont de la Trenche", territoire de La Tuque, Mauricie.
 "Poste de la Trenche", poste de transformation, territoire de La Tuque, Mauricie.

Région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean:

Bassin versant de la rivière Saint-Maurice:
 "Lac Trenche", Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC  Le Domaine-du-Roy.
 "Petit Lac Trenche", Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy.
 "Barrage du Lac-Trenche", Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy.
 "Barrage de la Petite-Rivière-Trenche-Ouest", Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy.
 "Barrage de la Rivière-Trenche", Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy. 
 "Rivière Trenche Est", Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy.
 "Petite rivière Trenche Ouest", Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy.
 "Rivière Trenche Sud", Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy.

Bassin versant de la rivière Saguenay:
 Lac à Tranche, municipalité d'Hébertville, MRC Lac-Saint-Jean-Est.
 Lac de la Tranche, municipalité du Petit-Saguenay, MRC Le Fjord-du-Saguenay.

France

 La Tranche-sur-Mer, une station balnéaire du Sud de la Vendée, près de La Rochelle, région Pays de la Loire.

Patronyme normand